Владимир Чичеров:
 Чичеров, Владимир Иванович (1907—1957) — выдающийся советский фольклорист, этнограф и литературовед.
 Чичеров, Владимир Степанович (1933—1996) — работник Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), дважды Герой Социалистического Труда.